Ovalie est une marque commerciale pour un fromage appartenant à Philippe et Bruno REVEL, éleveurs à la Bourgeade commune de Saint-Hilaire-Foissac. C'est un fromage fermier français , produit dans la Corrèze.

Fabrication 
C'est un fromage à pâte  molle à croûte naturelle fait à base de  lait de brebis. Sa pâte est de couleur blanche qui peut aller à l'orange selon l'affinage.

Sa période de consommation idéale s'étale de juillet à octobre après un affinage de 1 à 4 semaines.

 Forme 
Il a une forme originale allongée, sa pâte est moelleuse et onctueuse et sa croûte est fine.
 Masse 
Chaque fromage pèse environ 100 g. 
 
 Goût 
Il a un goût de lait de brebis. On peut l'accompagner d'un vin blanc sec.

Notes et références

Liens externes 
 fiche entreprise Philippe et Bruno REVEL

Marque de fromage en France
Fromage au lait de brebis
Fromage à pâte molle à croûte naturelle
Fromage fermier
Fromage de la Corrèze